Колдунов Єгор Олександрович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колдунов Олександр Іванович (1923—1992) — радянський військовий та державний діяч, Головний маршал авіації (1984), двічі Герой Радянського Союзу.